Luis García peut désigner :
 Luis Garcia, mutin métis du début du XVIIIe siècle dans la province du Darién ;
 Luis Garcia, acteur (américain ?) ;
 Luis García (1941-), basketteur uruguayen ;
 Luis García Montero (1958-), poète espagnol ;
 Luis García Postigo (1969-), footballeur mexicain ;
 Luis Pérez Garcia (1966-), cycliste espagnol ;
 Luis Javier García Sanz (1978-), footballeur espagnol ;
 Luis García Conde (1979-), footballeur espagnol ;
 Luis García Fernández (1981-), footballeur espagnol ;
 Luis Garcia (1995-), haltérophile dominicain ;
 Luis Amado García (1987-), joueur de baseball dominicain.